Rio Guariba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Guaribe (vattendrag i Brasilien), 
 Rio Guariba (vattendrag i Brasilien), Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar